Тирис-Земмур (Тирис-Заммур; , ) — область на севере Мавритании.
 Административный центр — город Зуэрат.
 Площадь — , население — .

География 
На юге и юго-востоке граничит с областью Адрар, на западе и северо-западе с Западной Сахарой, на северо-востоке с Алжиром, на востоке с Мали.

Административно-территориальное деление 

Область делится на 3 департамента:

 Бир-Могрейн (Bir Mogrein)
 Фдерик (F’Derik)
 Зуэрат (Zouerate)

Примечания 

Области Мавритании